Home Planet ist ein freies Astronomieprogramm, das unter Microsoft Windows 9x, NT, 2000, XP läuft. Es wird seit 2006 nicht mehr gepflegt.

Das Programm erlaubt den Blick auf die Erdkarte, Teleskop-Ansicht, Horizont-Ansicht, eine Ansicht des Sonnensystems und zeigt Planeten, über 5000 Asteroiden und periodische Kometen, die Fixsterne des Yale Bright-Star-Katalogs oder des SAO-Katalogs, sowie alle Messier– und die meisten NGC-Objekte und etwa 1000 Satelliten. Weiterhin verfügt es über eine Teleskop-Schnittstelle und eine Kuckucksuhr. Programmiert wurde Home Planet von John Walker, dem Gründer von Autodesk. Der Name bedeutet übersetzt „Heimatplanet“, er ist im Englischen eine Bezeichnung für die Erde (den Heimatplaneten der Menschheit).

Das Programm ist – nach heutigen Begriffen – sehr klein (Version 3.1 mit der einfachen Erdkarte 19,5 MB, Version 3.2 mit der Blue Marble: Cloudless Earth, high resolution [8192 × 4096], natural colour  47,3 MB) und schnell, verfügt aber über keine 3D-Grafik.

Das Programm hat eine ganze Familie von Modulen als eigenständige Anwendungen hervorgebracht (Auswahl):
 MoonTool: Ein kleiner Mondphasenrechner für Amiga, Windows und Unix
 Earth Screen Saver und Sky Screen Saver: zwei Bildschirmschoner für Windows
Interaktive Server-Varianten:
 Earth and Moon Viewer: Zeigt Erde und Mond aus verschiedenen Positionen
 Solar System Live: Diagramm des Sonnensystems mit den Planetenpositionen
 Your Sky: Teleskop-Simulation

Weblinks 
 Fourmilab Switzerland – mit einem Überblick über viele Programme (englisch)

Einzelnachweise 

Astronomische Software
Freie Simulations-Software
Windows-Software